Сен-Шабре́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південь від Парижа, 85 км на північний схід від Ліможа, 27 км на схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 134 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 305,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Шабре на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Шабре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез